Erick Sermon, Amerikaans rapper en muziekproducent
 François Sermon, Belgisch voetballer
 Hendrik Sermon, Belgisch schrijver en Vlaams activist